Kiss – japoński magazyn o mandze
 Kiss – w snookerze termin oznaczający kontakt dwóch dowolnych bil
 Kisekae Set System , KiSS – rozrywka komputerowa, polegająca na przebieraniu wirtualnych postaci
 Kiss FM – nieistniejąca obecnie stacja radiowa nadająca w Poznaniu

Muzyka

Zespoły 
 Kiss – amerykański zespół muzyczny
 Kiss Kiss – amerykański zespół muzyczny

Albumy 
 Kiss – album ww. amerykańskiej grupy rockowej Kiss
 Kiss – album Carly Rae Jepsen
 Kiss – album grupy The Veronicas

Single 
 Kiss – singel grupy The Art of Noise
 Kiss – singel Kalwi & Remi
 Kiss – singel grupy Korn
 Kiss – singel Mai Kuraki
 Kiss – singel Prince’a
 Kiss – singel Amili Zazu
 Kiss – singel grupy Serebro

Ludzie o nazwisku Kiss 
 Alfred Kiss (1904–1945) – niemiecki wojskowy i fotograf
 Antal Kiss (1935–2021) – węgierski lekkoatleta, chodziarz
 August Kiss (1802–1865) – niemiecki rzeźbiarz
 Balázs Kiss (ur. 1972) – węgierski lekkoatleta, młociarz
 Balázs Kiss (ur. 1983) – węgierski zapaśnik
 Béla Kiss (1877–?) – węgierski seryjny morderca
 Csaba Gy. Kiss (ur. 1945) – węgierski literaturoznawca
 Dániel Kiss (ur. 1982) – węgierski lekkoatleta, płotkarz
 Endre Kiss (ur. 1937) – węgierski skoczek narciarski
 Endre Kiss (1947–2006) – węgierski judoka
 Ferenc Kiss (ur. 1923) – węgierski kierowca wyścigowy
 Ferenc Kiss (1942–2015) – węgierski zapaśnik
 Filip Kiss (ur. 1990) – słowacki piłkarz
 Gergely Kiss (ur. 1977) – węgierski piłkarz wodny
 Gergely Kiss (ur. 1983) – węgierski zapaśnik
 Géza Kiss (1882–1952) – węgierski pływak
 Imre Kiss (ur. 1957) – węgierski piłkarz
 István Kiss (ur. 1940) – węgierski lekkoatleta, biegacz
 János Kiss (1883–1944) – węgierski wojskowy
 Josef Kiss (1896–1918) – węgierski lotnik
 Judit Kiss (ur. 1980) – węgierska pływaczka
 Károly Kiss (ur. 1974) – węgierski zapaśnik
 Katalin Kiss – węgierska florecistka
 Lajos Kiss (1934–2014) – węgierski kajakarz
 László Kiss-Rigó (ur. 1955) – węgierski duchowny rzymskokatolicki
 László Kiss (ur. 1956) – węgierski piłkarz i trener
 László Kiss (ur. 1972) – węgierski astronom
 Norbert Kiss (ur. 1985) – niemiecki kierowca wyścigowy
 Péter Kiss (1959–2014) – węgierski polityk
 Sándor Kiss (ur. 1962) – węgierski zapaśnik
 Tamás Kiss (ur. 1987) – węgierski kajakarz
 Tamás Pál Kiss (ur. 1991) – węgierski kierowca wyścigowy
 Tamás Kiss (ur. 2000) – węgierski piłkarz
 Tibor Noé Kiss (ur. 1976) – węgierska socjolożka i dziennikarka
 Zoltán Kiss (ur. 1980) – węgierski piłkarz
 Zsolt Kiss (ur. 1942) – polski archeolog